Winklern ist der Name folgender Orte:

 Winklern Gemeinde im Mölltal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

 Winklern (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg im Landkreis Regen, Bayern
 Winklern (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Winklern (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Winklern (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Winklern (Gemeinde Treffen am Ossiacher See), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Treffen, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Winklern (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Winklern bei Oberwölz, Ortschaft und Katastralgemeinde (Winklern) von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark (ehemalige Gemeinde bis 2015)

Winklern ist der Name folgender Personen:
 Johann Baptist von Winklern (1768–1841), österreichischer Geistlicher, Theologe und Historiker

Siehe auch: 
 Winkeln, Winkler